Сергей Сергеевич Митусов (род. , Железногорск, Красноярский край, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Динамо» (Владивосток).

Карьера 
28 февраля 2016 года Митусов принял участие в «Матче молодых звёзд» в составе команды Единой молодёжной лиги ВТБ. В этом матче он отметился 11 очками.

В сезоне 2016/2017 в 10 матчах Единой лиги ВТБ набирал 1,6 очка, 0,6 подбора и 0,8 передачи в среднем за игру.

В июле 2017 года продлил контракт «Енисеем». В сезоне 2017/2018 принял участие в 15 играх Единой лиги ВТБ проводя на площадке 9 минут и набирая 3 очка.

В июле 2018 года подписал новый контракт с «Енисеем». В 9 играх Единой лиги ВТБ Сергей набирал в среднем 1,6 очка.

В июле 2019 года Митусов продлил контракт «Енисеем».

В июле 2022 года Митусов перешёл в «Динамо» (Владивосток).

Сборная России 
В августе 2017 года, в составе студенческой сборной России, Митусов принял участие в турнире Asia-Pacific University Basketball Challenge проходившем в Южной Корее. По итогам турнира Сергей попал в окончательный состав сборной России для участия в Универсиаде-2017.

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Динамо» Владивосток